Jean-Marie Queneau (1934-2022), peintre et éditeur français ;
 Patrice Queneau (1938-), médecin français ;
 Raymond Queneau (1903-1976), romancier et poète français.

Voir aussi 
 Square Raymond-Queneau